Божков — болгарская фамилия; имеет женскую форму Божкова.

Известные носители 
 Божков, Деян Маринов (род. 1977) — болгарский шахматист, гроссмейстер (2008).
 Божков, Дмитрий Александрович (род. 1988) — украинский гитарист, бас-гитарист, участник рок — группы Крылья и Т. Ч.К.
 Божков, Стефан (1923—2014) — болгарский футболист и тренер.

См. также 
 Божковы — дворянский род.
 Божков Яр — местность, урочище в Киеве.